Хучжоу:

 Хучжоу — городской округ в провинции Чжэцзян КНР.
 Хучжоу — станция линии Вэньху Тайбэйского метрополитена.